Roleta russa
Ou ainda:
Roleta Russa (filme)
Roleta Russa (programa de televisão)

Veja também
Russian Roulette

Desambiguação